Buitenplaats
 Buiten (weekblad)
 Buiten (Aldiss), sciencefictionverhaal van Brian Aldiss